Украинцы в России занимают 8-е место по численности их постоянного населения (884 007 чел. или 0,68 % населения указавшие национальность по переписи 2021). В целом, с учётом украинцев-граждан РФ и трудовых иммигрантов с Украины (около 3,6 миллионов украинцев по оценке ФМС РФ в 2009 году), фактически в России проживало более 5 млн украинцев в 2009 году. В 2016 году эта цифра снизилась до 4 млн — около 2 млн украинцев, постоянно проживающих в России и около 2 млн украинских иммигрантов.

Динамика численности украинцев 
Данные переписи 2021 года:
 Общее количество — 884 007 чел. (8-е место).
 Удельный вес украинцев в населении Российской Федерации — 0,60 %.

В период с 1989 по 2010 г. численность украинцев в Российской Федерации уменьшилась в 4,9 раза (на 79,7 %).

При анализе данных переписи 1926 года следует учитывать, что в послепереписной период из состава РСФСР были исключены Казакская АССР (современный Казахстан), Кара-Киргизская АО (современная Киргизия), а затем (что важно и при анализе данных также и переписи 1939 года) была исключена Крымская область .

Количество украинцев по разным регионам России изменялось неодинаково: так в Москве за этот срок численность увеличилась с 252,7 тыс. чел. до 253,6 тыс. чел., хотя в подавляющем большинстве отмечается обратная динамика: Тюменская область — с 260,2 тыс. чел. до 211,4, Краснодарский край — с 195,9 тыс. чел. до 131,8, Московская область — с 185,4 тыс. чел. до 147,8, Приморский край — с 185,1 тыс. чел. до 94,1, Ростовская область — с 178,8 тыс. чел. до 118,5, Санкт-Петербург — с 151,0 тыс. чел. до 87,1, Воронежская область — с 122,6 тыс. чел. до 73,7 и т. д.

После 2014 года 

В марте 2014 года население РФ пополнилось 2,5 миллионами жителей Крыма, около 15 процентов из этого числа украинцы. По данных ФМС, с началом войны в Донбассе из Донецкой и Луганской областей Украины в Россию за два года въехали и остались 1,2 миллиона человек.

Результаты Всероссийской переписи населения 2021 года сомнительны, так как она проходила с множеством нарушений. Если верить её данным, только 33 % украинцев, живущих в России на тот момент, владели украинским языком.

Многие украинцы в России после 24 февраля 2022 года оказались в депортационных центрах в ожидании выдворения или депортации. Из-за разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной исполнять решения о высылке украинцев стало невозможно. Кого-то из них из-за этого отпустили, но некоторых оставили в центрах временного содержания. По данным ООН на январь 2023 года, с начала полномасштабного российского вторжения границу пересекли более 2,8 миллиона беженцев из Украины, однако неизвестно, сколько из них остались.

Украинцы в РСФСР и Российской Федерации 
Демография украинцев и использование украинского языка на территории РСФСР в Советском Союзе имело следующие особенности:
 Массовая депопуляция украинцев в 1930-х (середина, вторая половина) и в 1990-х — 2010-х годах: общее число украинцев на современной территории Российской Федерации по переписи 1926 года — 6 870 976 чел. (без числа украинцев Казакской АССР — 860 822, Киргизской АССР — 64 128, Крымской АССР — 77 405), что составляло 10,68 % от всего населения. Общее число украинцев на современной территории Российской Федерации по переписи 1939 года — 3 205 061 чел. (без числа украинцев Крымской АССР — 154 123), что составило уже 2,96 % от всего населения. Таким образом, на одной же территории РСФСР за 13 лет количество украинцев уменьшилось более чем на половину (-53,35 %) — на 3 665 915 чел. По переписи 1989 года в РСФСР проживало 4 362 872 украинцев, что составляло 2,97 % от всего населения, по переписи 2010 года в Российской Федерации проживало уже 1 927 988 украинцев, что составляло 1,40 % от всего населения. Кроме того уменьшение количества украинцев в республиках Средней Азии в 1989—2010 годах оценочно составляет −72 %, или 887 300 чел., большая часть которых эмигрировала из Средней Азии в соседнюю Россию (в меньшей степени на Украину).
 Массовое переселение украинцев из мест обычного проживания XIX — первой половины XX веков. Так на территории последних трёх регионов России по переписи 1897 года не проживало ни одного украинца (жителя, говорящего на «малороссийском наречии»), а, согласно переписи 1989 года, здесь числилось 128 786 украинцев (более 12 % от всего населения), кроме того более 10 % от всего населения составляли украинцы в Ханты-Мансийском автономном округе (11,69 %) и Ямало-Ненецком АО (17,18 %).

Общее число украинцев в РСФСР/России уменьшилось с 1926 по 1989 год на 2,5 млн, а с 1989 по 2010 год ещё на 2,4 млн чел.

Компактные области проживания в России

Санкт-Петербург 
Когда Санкт-Петербург был столицей Российской империи, многие люди отовсюду, в том числе украинцы, переехали в него. Известные украинские деятели — поэт Тарас Шевченко и композитор Дмитрий Бортнянский провели большую часть своей жизни и умерли в Санкт-Петербурге.

По данным последней переписи населения 2010 года, в городе насчитывается 64 446 украинцев; они представляют наибольшую нерусскую этническую группу этого города.

Демографическая структура украинцев в России

Половой состав 
В Российской Федерации, по переписи 2002 года, 1 532 798 украинцев — женщины (52,1 %), 1 410 165 — мужчины (47,9 %). В 2010 году 887 737 мужчин и 1 040 251 женщин.

Возрастная структура 

Возрастная структура 2010 по ссылке

Расселение 
В Российской Федерации на 2002 год всего 2 942 961 украинцев, в том числе 2 251 198 горожан (76,49 %) и 691 763 сельских жителей (23,51 %). По переписи 2010 года в России всего проживало 1 927 988 украинцев, из которых 1 475 951 горожан (76,55 %) и 452 037 сельских жителей (23,45 %).

Наибольшее число украинцев проживает в Крыму (291,6 тыс. чел., 2014 г.), Тюменской области (157,3 тыс. чел. (2010 г.), включая ХМАО, где 91,3 тыс. украинцев, и ЯНАО, где 49,0 тыс. украинцев), Москве (154,1 тыс. чел., 2010 г.), Московской области (119,5 тыс.), Краснодарском крае (83,7 тыс.), Ростовской области (77,8 тыс.), Санкт-Петербурге (64,5 тыс., 2010 г.), Севастополе (52,9 тыс. чел., 2014 г.), Омской области (51,8 тыс., 2010 г.), Приморском крае (50,0 тыс.) и др. В 36-х (из 83-х) субъектах Российской Федерации (по переписи 2010) украинцы в структуре населения занимают 2-е место после русских, в том числе в городах Москва и Санкт-Петербург. Однако наибольший удельный вес украинцев наблюдается в Крыму (16,0 %, 2014 г.) и Севастополе (14,2 %, 2014 г.), а также в основном в северных регионах: Ямало-Ненецком АО (9,7 %, 2010 г.), Магаданской области (6,5 %), Ханты-Мансийском АО (6,4 %), Чукотском АО (6,0 %), Мурманской области (4,8 %), Республике Коми (4,2 %), Камчатском крае (3,9 %), Калининградской области (3,7 %), Белгородской области (2,8 %, 2010 г.), Еврейской АО (2,8 %), Приморском крае (2,8 %), Омской области (2,7 %), Сахалинской области (2,6 %), Оренбургской области (2,5 %) и т. д. Наименьший удельный вес украинцев характерен для республик Северного Кавказа: Дагестан (0,05 %, 2010 г.), Чечня (0,03 %), Ингушетия (0,02 %, 2010 г.).

Общественные организации 
Судебные преследования против украинских организаций, автономий и объединений украинцев России начались в 2009 году. В 2010 и 2012 годах были ликвидированы две федеральные организации украинской диаспоры: «Объединение украинцев России» и «Федеральная национальная культурная автономия украинцев России», которые занимались сохранением украинской идентичности и развитием и распространением украинской культуры. В 2018 году была ликвидирована единственная знаменитая на весь мир библиотека украинской литературы в Москве.

Образование и культура 
Уже к середине 2000-х в России не осталось возможности изучать украинский язык. В Украине тогда было много школ с преподаванием русского языка. А в России на двухмиллионную диаспору не было ни одной школы с украинским языком обучения. По состоянию на 2006 год в России не было ни одной украинской школы или печатного издания на украинском. В 2010 году в МГУ был издан учебник украинского языка для стран СНГ тиражом в тысячу экземпляров.

В  после аннексии остались школы с украинским языком обучения, там он является государственным.

В селе Золотоношка (Башкортостан) функционирует украинский историко-культурный центр, народный ансамбль украинской песни «Зоряний свiт», проводится конкурс Шевченковских чтений, а в школе изучается украинский язык как отдельный предмет.

Примечания

Литература 
 Левкиевская Е. Е. Украинские анклавы на территории России: к проблеме исследования локальных традиций // III Всероссийский конгресс фольклористов (Москва, 3-7 февраля 2014 г.): Сб. науч. ст. В 5 т. Т. 4: Российская фольклористика в XXI веке. Перспективы развития — М., 2019. — 544 c. — ISBN 978-5-4465-2115-9 — С. 518—530

Ссылки 
 Объединение украинцев России
 Госкомстат России. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года
 Численность, удельный вес и половой состав украинского населения России, 1926—2010 гг.
 Распределение украинского населения России по возрасту и полу, 2010 г.
 Завьялов А. В. Социальная адаптация украинских иммигрантов : монография / А. В. Завьялов. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 2017. — 179 с. (таблицы Владение украинским языком по субъектам РФ, перепись 2010 г. и Украинцы в структуре населения регионов России (численность и удельный вес), переписи 1897—2010 гг.)
 Зав’ялов А. В. Соціальна адаптація українських іммігрантів : монографія / А. В. Зав’ялов. — Київ : Саміт-книга, 2020. — 180 с.
 

 
Украинская диаспора